Премия имени Андрея Сахарова может означать:
 Премия «За свободу мысли» имени Сахарова — премия в области прав человека, присуждаемая Европейским парламентом.
 Премия свободы имени Андрея Сахарова — премия в области прав человека, вручаемая Норвежским Хельсинкским комитетом.
 Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» — журналистская премия, учреждённая Петром Винсом.
  — литературная премия, ранее вручавшаяся ассоциацией писателей в поддержку Перестройки «Апрель».
  — премия в области прав человека, присуждаемая физикам и вручаемая Американским физическим обществом.